

Cinema 
 La noia – film diretto da Damiano Damiani del 1963 tratto dall'omonimo romanzo di Alberto Moravia
 La noia – film diretto da Cédric Kahn del 1998 tratto dall'omonimo romanzo di Alberto Moravia

Geografia 
 Noia – comune spagnolo
 Noia – comarca della Spagna

Musica 
 N.O.I.A. – gruppo musicale italiano
 La noia – brano musicale di Vasco Rossi contenuto nell'album Vado al massimo del 1982
 Noia – brano musicale dei CCCP Fedeli alla linea tratto dall'album 1964-1985 Affinità-divergenze fra il compagno Togliatti e noi del conseguimento della maggiore età del 1985

Altro 
 Noia – stato d'animo stato di insoddisfazione
 La noia – romanzo di Alberto Moravia del 1960